Moppar kan syfta på:

Moppar – ett städredskap, se mopp
Moppar – ett motorfordon, se moped